Гран-при Малайзии 2009 года — второй Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Прошёл с 3 по 5 апреля 2009 года на трассе Сепанг.

Перед гонкой 

Чемпион мира Кими Райкконен побеждал на Гран-при Малайзии в 2003 и 2008 годах. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо побеждал здесь в 2005 и 2007. Джанкарло Физикелла выигрывал гонку в 2006 году.

Команда BMW Sauber подала протест против спорных конструкций диффузоров Brawn GP, Williams и Toyota, который стюардами был отклонён.

Гонщики, использующие систему рекуперации кинетической энергии (KERS), отмечены ‡

Свободные заезды 
В первую пятничную сессию самое быстрое время показали гонщики Williams, во вторую сессию — гонщики Ferrari.

В первой сессии на машине Райкконена произошло короткое замыкание в KERS и машина задымилась.

Льюиса Хэмилтона дважды оштрафовали за превышение скорости на пит-лейн по время пятничных свободных заездов, утром Льюис проехал со скоростью 65,3 км/ч и был оштрафован на 1200€, днём — 62,6 км/ч и оштрафован на 900€.

В субботу на тренировке скорость превысили Тимо Глок (79,1 км/ч) — штраф 4000€ и Ник Хайдфельд (63,7 км/ч) — штраф 800€.

Квалификация 
Облачно, сухо. Температура воздуха +29 °С, трассы +36 °С

Поул позиция — Дженсон Баттон — 1:35,181, средняя скорость — 209,651 км/ч

Рекорд круга — Дженсон Баттон — 1:33,784, средняя скорость — 212,774 км/ч

Рекорды по секторам:
 1 сектор — Фернандо Алонсо — 24,470
 2 сектор — Ярно Трулли — 31,079
 3 сектор — Дженсон Баттон — 38,108
Суммарное рекордное время — 1:33,657

Максимальная скорость — Ник Хайдфельд — 304,9 км/ч

Гонка 

На прогревочном круге Роберт Кубица пожаловался команде на проблемы с мотором. Во время старта Росберг, стартовавший четвёртым, вошёл в первый поворот лидером, за ним Трулли. Алонсо с девятой позиции переместился на третью, но к концу первого круга его опередил Баттон. Кубица провалил старт, потерял часть позиций, а на следующем круге сошёл из-за сгоревшего мотора. На первом круге в гравий вылетел и сошёл Ковалайнен. После первого пит-стопа Росберг стал третьим, Трулли вторым, а из-за быстрейшего круга в гонке на первую строчку поднялся Баттон. К 18 кругу на трассе появились первые капли дождя, в Ferrari решили рискнуть и поставили Райкконену дождевые шины. Проехав посуху несколько кругов, финн сильно износил шины и откатился в конец. Дождь усиливался. Большинству гонщиков поставили дождевые покрышки, части — промежуточные, последние ехали на несколько секунд быстрее и гонщики с дождевыми массово поехали менять шины на промежуточные, после чего полил ливень и те, кто только что сменил дождевую резину на промежуточную заехали на ещё один пит-стоп сделать обратную замену. Глок на промежуточной резине отыграл много позиций. Хайдфельд совершил только один пит-стоп, где ему поставили дождевую резину, благодаря чему отыграл много позиций. На 30-31 круге часть гонщиков вылетела в гравий. На 32 круге из-за сильного ливня и плохих условий была выпущена машина безопасности. Проехав круг, маршалы показали красный флаг, гонка остановлена. Гонщики, оставшиеся на трассе, останавливаются на старт-финишной прямой в ожидании рестарта, через 50 минут дирекция гонки сообщает, что гонка возобновлена не будет, классификация произведена по результатам предпоследнего круга перед красным флагом, гонщики в зачётной зоне получили лишь половину очков.

|}

* Результаты гонки приведены после 31 круга. Гонка остановлена на 33.
* Гонщики были награждены половиной очков от причитающихся, так как было пройдено меньше 75 % гоночной дистанции.

Круги лидирования: Нико Росберг — 1-15, Ярно Трулли — 16, Дженсон Баттон — 17-19, Рубенс Баррикелло — 20, Дженсон Баттон — 21-31.

 Последний раз гонщики награждались половиной очков на Гран-при Австралии 1991 года
 Команда Brawn GP выиграла два своих первых Гран-при, что произошло впервые с сезона  года, когда команда Alfa Romeo выиграла первые две гонки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: показаны первые пять позиций

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии